Moise se poate referi la:

 Moise, personaj biblic
 Moise Vodă, domnitor al Țării Românești între ianuarie sau martie 1529 - iunie 1530
 Moise Movilă (1596 - 1661), domnitor al Moldovei 
 Moise Nicoară (1784 - 1861), luptător pentru drepturile românilor din Banat și Crișana

Vezi și 
 Moisei
 Moisești
 Moses